Shatter (anglicky rozbít, roztříštit) může znamenat:

 Shatter (česká hudební skupina) – česká metalcore/thrash/nu-metalová kapela
 Shatter (německá hudební skupina) – německá hardcore/thrash/death metalová kapela
 Shatter (ruská hudební skupina) – ruská death/thrash/doom metalová kapela
 Shatter (EP) – EP švýcarské metalové kapely Triptykon